«Война Фойла» () — британский детективный телесериал, созданный Энтони Горовицем, о работе полиции на юге Англии с 1940-го по 1945 год. Он транслировался по телеканалу «Ай-ти-ви» с 2002 года, а на русском языке впервые был показан в переводе Hallmark.

Идея сериала возникла после того, как в 2000 году завершилась экранизация «Инспектора Морса» по романам Колина Декстера. Было снято пять сезонов (четвёртый разделён на две части по годам). В 2007 году съёмки были прекращены, так как сериал оказался слишком дорогостоящим. Однако недовольство зрителей и высокие рейтинги последней серии (28 % и в среднем 7,3 млн зрителей) заставили «Ай-ти-ви» пересмотреть свою позицию: 9 апреля 2008 года было заявлено, что телеканал ведёт переговоры с Энтони Горовицем о возобновлении сериала. В 2010 году был выпущен шестой сезон из трёх серий, завершающий историю службы главного героя — Кристофера Фойла — в рядах полиции.

В феврале 2012-го «Ай-ти-ви» объявил о начале съёмок седьмого сезона, запуск на телеканале — 24 марта 2013 года. В основе сюжета — события 1946 года, когда Фойл становится старшим офицером разведки и погружается в мир шпионажа. В январе 2015 года телеканал «Ай-ти-ви» показал заключительные три серии сериала, сообщив, что они — финальная часть истории, и более съёмок не будет.

В различное время в съёмках в сериале принимали участие известные актёры на заре своей карьеры: Эмили Блант, Дэвид Теннант, Джеймс Макэвой, Розамунд Пайк.

Сюжет 
Действие происходит в английском городе Гастингс и его окрестностях во время Второй мировой войны. Опытного детектива Кристофера Фойла, ветерана Первой мировой войны, не отпускают на фронт, потому что в военное время преступления только участились, а полицейских катастрофически не хватает. В работе Фойлу помогает водитель Саманта Стюарт («Сэм») и сержант Пол Милнер, потерявший ногу в сражении при Тронхейме.

Персонажи

Список серий

См. также 
 Инспектор Джордж Джентли
 Индевор
 Инспектор Морс

Примечания

Ссылки 
 «Война Фойля» — на сайте TV.com
 «Война Фойля» — на сайте PBS
 «Война Фойля» — на сайте Messageboard at AnthonyHorowitz.com
 «Война Фойла» — на сайте Greenlit Productions
 Места из «Войны Фойла» в Гастингсе

Телесериалы Великобритании, запущенные в 2002 году
Гастингс
Драматические телесериалы Великобритании
Детективные телесериалы Великобритании
Исторические телесериалы Великобритании
Телесериалы о Второй мировой войне
Телесериалы о полицейских Великобритании
Программы телеканала ITV
Телесериалы на английском языке
Фильмы о диверсантах
Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2015 году